Донна — слово, имеющее несколько значений.

Имена реальных людей
 Донна Саммер — американская певица.
 Донна Рид — американская актриса.
Имена персонажей
 Донна Ноубл — персонаж телесериала «Доктор Кто».
 Донна Таббс — персонаж мультсериала «Шоу Кливленда».
Топонимы
 Донна — кратер на видимой стороне Луны.
Прочее
 Донна Донна — песня.
 Донна — женский вариант титула «дон».